Zé Carlos puede referirse a:

 Zé Carlos (1975-), exfutbolista y asistente técnico brasileño;
 Zé Carlos (1998-), futbolista portugués;
 Zé Carlos Machado (1950-), actor brasileño.